Двенадцать кораблей Королевского флота назывались HMS Active .

 HMS Active — 28-пушечный фрегат шестого ранга; спущен на воду в 1758; захвачен в 1778 французами у Сан-Доминго.
 HMS Active — 14-пушечный бриг-шлюп; спущен на воду в 1776; захвачен в 1780 американцами у Нью-Йорка.
 HMS Active — 12-пушечный куттер; вступил в строй в 1779 захвачен в том же году французским куттером Le Mutin в Канале.
 HMS Active — 32-пушечный фрегат пятого ранга; спущен на воду в 1780 разбился в 1796 на реке Святого Лаврентия.
 HMS Active — 14-пушечный бриг-шлюп; в списках в 1782.
 HMS Actif (1794) — 10-пушечный вооруженный бриг; захвачен у французов в 1794; затонул в том же году.
 HMS Active — 38-пушечный фрегат пятого ранга; спущен на воду в 1799. Переведен на рейдовую службу в 1826, переименован HMS Argo в 1833 разобран в 1860.
 HMS Active — 36-пушечный фрегат пятого ранга; спущен на воду в 1845; первращен в учебный корабль и переименован HMS Tyne в 1867, в HMS Durham в 1867. продан в 1908.
 HMS Active — стальной винтовой корвет типа Volage; спущен на воду в 1869; продан в 1906.
 HMS Active — крейсер-скаут типа Active; спущен на воду в 1911; отправлен на слом в 1920.
 HMS Active (H14) — эскадренный миноносец типа A; спущен на воду в 1928; разобран в 1947.
 HMS Active (F171) — фрегат типа 21; спущен на воду в 1972; продан Пакистану в 1994; переименован в Шах Джихан (شاه جهان).

См. также 
 Active (куттер) — наемный куттер.
 Active (приватир) — приватир, 1796 (?)